Uilenstede (tramhalte), een tramhalte in Amstelveen
Uilenstede (wijk), een wijk in Amstelveen
Uilenstede (straat), een straat in Amstelveen